Эль-Побо-де-Дуэньяс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сеньорио-де-Молина-Альто-Тахо. Занимает площадь 55,28 км². Население — 158 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Гвадалахары